PTPRC () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 304 амінокислот, а молекулярна маса — 147 254.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

CD-антигени
Протеїн-тирозин-фосфатази